Ян Бибиян може да се отнася за:
 Ян Бибиян, роман на Елин Пелин от 1933 година
 Ян Бибиян (опера), опера на Найден Геров от 1969 година
 Ян Бибиян (филм), филм на Васил Апостолов от 1985 година